Kabinett Schuman steht für folgende Regierungen Frankreichs:

 Kabinett Schuman I
 Kabinett Schuman II